Frisby Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Frisby Branch (Collins Fork), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Frisby Branch (Cheoah River), Fluss im Graham County, Bundesstaat North Carolina
 Frisby Branch (French Broad River), Fluss im Madison County, Bundesstaat North Carolina
 Frisby Branch (Grease Creek), Fluss im Bundesstaat Virginia